Винтовка Винчестер М1907 была разработана на базе прошлой версии, Винчестер М1905, которая была охотничьим оружием для охоты на оленя.

Причины создания 
Винтовка Винчестер М1905 использовала патроны 32 и 35 Винчестер, однако они не могли убить оленя даже на близких дистанциях. Поэтому компания Винчестер начала разработку более мощного патрона, и более мощной винтовки под него. Новый патрон 351 Винчестер был более мощным, начальная скорость пули составила 570м/с а дульная энергия 1900 ДЖ. Однако оружие не могло убивать оленей на большом расстоянии.

Использование на фронте 
Вместе с версией 1910 года использовалась армией Российской империи. Также они появились и полиции США, и успели повоевать во Вторую мировую войну.

Стрелковое оружие Winchester